Израиль на зимних Олимпийских играх 2022 года представлен 6 спортсменами в 3 видах спорта.

Горнолыжник Барнабаш Сёллёш занял шестое место в комбинации и повторил лучший результат израильских спортсменов на зимних Олимпийских играх (в 2002 году фигуристы Галит Хайт и Сергей Сахновский заняли шестое место в танцах на льду).

Состав сборной 
В заявку сборной Израиля для участия в Играх 2022 года вошли 6 спортсменов (4 мужчин и 2 женщины), которые выступят в 4 олимпийских дисциплинах.

  Горнолыжный спорт
 Ноа Сёллёш 
 Барнабаш Сёллёш

  Фигурное катание
 Алексей Быченко
 Евгений Краснопольский
 Хейли Копс

  Шорт-трек
 Владислав Быканов

Результаты соревнований

Коньковые виды спорта

Фигурное катание

Шорт-трек 

 Мужчины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт

Примечания

Ссылки 

Израиль
Спорт в Израиле в 2022 году